Legras peut désigner :
Anny Ginette Lucienne Legras, (1947- ), actrice et romancière française
Bernard Legras (?), haut magistrat français
Charles Legras (1859-1922), chimiste et entrepreneur français
François-Théodore Legras (1839-1916), maître-verrier lorrain
Frédéric Maydell Legras (1848-1912), caricaturiste et compositeur français
Jacques Legras (1923-2006), acteur français
Jean Legras (1914-2012), personnalité française en informatique
Jules Legras (1866-1939), ethnologue français
Louis Legras (1840-1896), homme politique français
Philippe Legras (né en 1948), homme politique français
Pierre Legras Pierreville (1738-1810), homme politique du Bas-Canada 
Patronyme français